

Definição do Serviço 
Faixas (Divulgação / Exposição)

Faixas de pano ou plástico, para ruas, fachadas de prédios ou interiores

Benefícios 
 É uma opção barata de divulgação
 Atinge grande público
 Pode ser feita em vários tamanhos, cores e modelos
 Boa forma de divulgação de promoções e eventos
 Material de produção rápida e fácil
 Atinge um número abrangente de pessoas dependendo de sua localização

Dicas 
 Produza um texto de impacto e poucas palavras
 Pode ser feita em vários tamanhos, modelos e estampas
 Personalize com o design da sua marca, serviço ou produto
 Cuidado com as cores que serão utilizadas para evitar poluição visual
 Escolha um material resistente para maior tempo de uso
 Escolha um local estratégico para maior alcance do público-alvo
 Revise o texto da faixa antes de ser realizada

Exemplos 
 Faixa informando os serviços e horários de atendimento de seu estabelecimento
 Divulgação de endereços comerciais, em lugares estratégicos
 Promoção relâmpago, informada em faixas instaladas em lugares de grande fluxo de pessoas
 Informativos instalados em locais estratégicos, avisando o local e a data de determinando evento

Publicidade